Kondraschow ist ein russischer Familienname folgender Personen:

 Anna Anatoljewna Kondraschowa, russische Eiskunstläuferin
 Gennadi Dmitrijewitsch Kondraschow (* 1938), sowjetisch-russischer Hammerwerfer
 Olha Kondraschowa, ukrainische Schwimmerin
 Sergei Alexandrowitsch Kondraschow, sowjetischer Generalleutnant
 Tatjana Kondraschowa, russische Fünfkämpferin